Квартал 3 () — название квартала (административной единицы третьего уровня) в некоторых вьетнамских городах:
 Квартал 3 — в городе Шадек, провинция Донгтхап.
 Квартал 3 — в городе Шокчанг, провинция Шокчанг.
 Квартал 3 — в городе Куангчи, провинция Куангчи.
 Квартал 3 — в городе Гоконг, провинция Тьензянг.
 Квартал 3 — в районе Говап, город Хошимин.
 Квартал 3 — в городе Виньлонг, провинция Виньлонг.
 Квартал 3 — в городе Вунгтау, провинция Бариа-Вунгтау.